A 2017-es Formula Renault Európa-kupa a bajnokság 27. idénye volt. A szezon április 22-én indult az  Autodromo Nazionale Monza versenypályán és október 29-én ért véget a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján. A címvédő Lando Norris volt, aki a Formula–3 Európa-bajnokságban folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét. Az egyéni bajnoki címet Sacha Fenestraz szerezte meg, míg a csapatoknál a R-ace GP győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők 
Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Megjegyzés:
 A szélsőséges időjárási körülmények miatt az első versenyt három kör után félbeszakították. Mivel a mezőny nem teljesítette a táv 75%-át, ezért fél pontokat osztottak ki.

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport hivatalos weboldala 

Európakupa